Niemcy:
 Neuhäusel – dzielnica gminy Irschenberg w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Neuhäusel – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Westerwald

Zobacz też:
 Neuhaeusel
 Neuhäusl